Гермияногуллары (, ) — анатолийский бейлик (эмират) со столицей в Кютахье, а также тюркская династия, основавшая его и правившая им в период между 1300 и 1429 годами. Династия также называется Гермияниды, бейлик — Гермиян.

Племя, из которого происходила династия, называлось Гермиян. Это племя впервые упоминается в 1239 году во времена правления сельджукского султана Гияс ад-Дина Кейхосрова II.

Основателем бейлика был Якуб-бей. Во время правления османского султана Мурада I некоторые земли (Симав, Эмет, Тавшанлы и его окрестности) перешли к османам как приданое дочери бея Гермияна, Девлетшах-хатун, ставшей женой шехзаде Баязида. После воцарения Баязид полностью присоединил бейлик к своему государству, прогнав Якуба-бея II, внука основателя династии. Однако после распада Османской империи в результате битвы при Анкаре бейлик был восстановлен Тамерланом, который вернул в бейлик Якуба-бея. После смерти последнего бейлик опять перешёл к османам, на этот раз уже окончательно.

После Караманидов Гермиян был самым могущественным бейликом в Анатолии.

Название и происхождение 
Происхождение династии неизвестно. Ибн Биби писал «тюрки и гермияне», различая их. Тем не менее, часть учёных придерживается мнения, что династия имела тюркские корни. Однако это не единственная версия, встречаются утверждения, что племя было курдского или тюрко-курдского происхождения, то есть состояло из «подвергшихся сильной тюркизации курдов».

Ибн Биби в «Сельджукнаме» писал, что гермиян изначально было названием племени, впоследствии было применено к семье, а затем и к эмирату.

История

Гермиян до основания бейлика: Музаффар, Алишир, Хусамеддин 
Во время правления сельджукского султана Алаэддина Кейкубада I регион интенсивно заселялся туркменскими племенами. Плотность населения увеличилась из-за вторжения в Анатолию монголов, в Кютахье и его окрестностях осело около трёхсот тысяч. Вероятно, в это же время в регионе появилось и племя гермиян. По мнению И. Х. Узунчаршилы в район Малатьи они пришли в первой половине XIII века с последним хорезмшахом Джелалэддином Мангуберди, который прибыл к анатолийской границе сельджукского государства в 1229 году. В августе 1230 года Алаэддин Кей-Кубад I сразился с Джелалэддином и разбил его в . В 1231 году Джелалэддин умер, а сопровождавшие его в походе воины, предположительно, обосновались в окрестностях Малатьи, поступив на службу к сельджукам. И. Узунчаршилы полагал, что названия селений у Алашехира (Horzom Alayaka, Horzom Sazdere, Horzom Keserler, Horzom Enbelli) существуют с тех пор и их названия напоминают о Хорезме. В. А. Гордлевский называл более широкий временной интервал, в который племя гермиян переселилось в район Малатьи — XII—XIII века. Пришло племя, по его мнению, из средней Месопотамии.

Первым известным главой племени был Музаффар ад-Дин бин Алишир, которого Гиясэддин Кейхосров II пригласил в район Малатьи в 1241 году и направил против восстания Бабы Исхака, который дважды потерпел у Малатьи поражение от мятежников. Известно, что в Конье в 1264 году по жалобе сельджукского визиря Сулеймана Перване был убит Керимуддин Алишир. Вероятно, он был сыном Музаффара.

Неизвестно, когда племя Гермиян обосновалось в районе Кютахьи. Самая ранняя датировка восходит к Ибн Баттуте, посетившему в начале 1330-х годов Малую Азию, который писал, что к тому времени «страна была наводнена отрядом разбойников по имени Джармиян [Кермян], которые владеют городом под названием Кутахия». Однако слова путешаственника не согласуются с надписью на хаммаме Йончалы, построенном Алаэддином Кей-Кубадом II в 1234 году, и надписями на  и , построенных сельджуком  в 1236 году. Согласно этим надписям до восстания Бабы Исхака в 1241 году Кютахья была занята сельджуками, а не племенем гермиян. Одно из предположений привязывало заселение племенем этих мест к периоду правления Гияс ад-дина Кей-Хосрова (между 1237 и 1246 годами) или сразу после него. По словам Д. Е. Еремеева и М. С. Мейера ильхан отправил племя гермиян к Кютахье в 60-х годах XIII века для противодействия беям Денизли. И. Узунчаршилы полагал, что около Денизли племя гермиян появилось до 1276 года, и вскоре оно отобрало Денизли у Сахиб Ата. По словам И. Мелихофф в Западной Анатолии в районе Кютахьи племя гермиян появилось в 1276/77 году, когда Хусам ад-Дина б. Алишир принял участие в карательной экспедиции против Джимри и его союзников — Караманидов, Эшрефидов и Ментеше . Примерно в это время туркменский вождь Халил Багатур взял Конью. По мнению Клода Каэна Халил был Гермиянидом. С. Шоу считал, что гермияниды обосновались в Кютахье в 1286 году . В. А. Гордлевский не называл конкретных дат, он утверждал лишь, что в район Кютахьи племя пришло в конце XIII века

После казни Гияс ад-Дина Кейхосрова III монголами в 1283 году и воцарения Масуда II лидеры племени гермиян стремились разорвать свою вассальную зависимость от сельджукидов и провозгласить свою независимость. До того времени относительно послушные, гермияниды восстали. В 1286/87 году монгольские войска терпели неудачи. Сперва их командующим был Балту, сын Набси, а затем во главе сельджукско-монгольской армии был поставлен Фахреддин Али. Одновременно бунтовали Эшрефиды и Караманиды. В 1288/89 году предводитель войска Гермиянидов, Бедрюддин Мурад, сын дочери Алишира, был убит под Денизли. Во время этой борьбы, которая продолжалась до 1289 года, главой племени гермиян был Хусам ад-Дин б. Алишир (Хусамеддин бин Алишир).

Якуб бин Алишир 

Падение Масуда положило конец военным действиям между гермиянидами и сельджукидами. В 1299 году племя гермиян контролировало даже Анкару. Якуб-бей, по-видимому, основал бейлик Гермиян (в 1299, в 1300/1302 году) и признал суверенитет ильханов. Когда в 1314 году в Анатолию приехал эмир Чобан, Якуб-бей выразил покорность монголам.

Якуб был одним из самых могущественных анатолийских беев после Караманогуллары. В первой четверти XIV века другие княжества в Западной Анатолии находились под влиянием бейлика Гермиян. Даже византийский император платил Якубу ежегодную дань в  золотых монет. Ранние отношения гермиянцев с османами были соперническими и малодружественными. Аль-Умари писал, что правитель Гермиян был самым крупным из турецких эмиров, что центр княжества Кютахья имела большой замок, вокруг неё были обильные поля и большие пастбища, и что княжество имело 700 поселений и много воинов.

Эмират Гермиян со столицей в Кутахье, согласно Никифору Григоре, занимал большую часть древней Фригии. Якуб пытался заполучить Филадельфию , в 1304/6 году, с силой около  человек Якуб даже захватил её, но на помощь городу прибыли каталонцы, нанятые Андроником II. В 1314 году Якуб-бей заставил Филадельфию заплатить выкуп. В царствование Якуба I эмират Гермиян процветал. Он славился разведением лучших в Анатолии лошадей, производством отличных тканей. Река Мендерес позволяла перевозить товары из внутренних районов Малой Азии до портов Эгейского моря.

Якуб умер после 1340 года.

Мехмед-бей и Сулейман Шах 
Преемником Якуба был его сын Мехмед-бей, о котором известно мало информации. Придворный роман, составленный для его старшего сына, Сулеймана Шаха, рассказывает, что Мехмеда-бея звали «Чагшадан» (). Из надписи его внука Якуба мы также знаем, что Мехмед отвоевал у каталонцев районы Симав и Кула, которые потерял его отец. Дата смерти Мехмеда-бея не известна, но из надписей его сына Сулеймана Шаха следует, что последний правил уже в 1363 году. Не сохранилось ни одной монеты Мехмеда-бея.

Во времена Сулеймана эмират Гермиян уже не был процветающим государством, описанным аль-Умари: его отделили от моря прибрежные княжества, основанными его бывшими вассалами Айдыноглу, Саруханом, Карасы. Эмират Гермиян находился между двумя конкурирующими государствами — Караманидами и Османской империей. Первые годы правления Сулайман Шаха, внука Якуба I прошли относительно спокойно. Но Сулейман вмешался в борьбу между Караманогулларами и Хамидогулларами, приняв сторону Ильяса-бея Хамидида, что стало причиной для возникновения конфликта с Караманидами. Судя по османским хроникам, именно этот конфликт подтолкнул Сулеймана искать союз с османами, хотя и нет уверенности, что османской версии можно доверять. Выбирая между двумя соседями, Сулейман Шах решил забыть о разногласиях с османами, присоединиться к ним и скрепить дружбу семейными связями: в 1381 году он отдал свою дочь Девлетшах-хатун замуж за сына османского султана Мурада I, Баязида. В приданое дочери он отдал север бейлика — города Кютахью, Симав, Эгригоз (Эмед) и Таушанли. Перед свадьбой Сулейман Шах отправил на переговоры в османскую столицу , одного из ведущих учёных того времени, жившего в Кютахье. Среди подарков, привезённых Исхаком Факихом султану, были знаменитый атлас Гермияна, ткани Денизли и другие ценности, такие как золото и серебро. На этих землях Мурад создал санджак, управлять которым после свадьбы в 1381 году послал Баязида. Сулейман Шах продолжал управлять южной частью бейлика, затем он удалился в Кулу, где и умер в 790 г. Х. (1387/88 году). Его могила находится перед михрабом мечети Гок Шадырван в Кютахье.

Сулейман Шах был щедрым и доброжелательным принцем, он покровительствовал учёным и писателям. По его просьбе Баба бен Салих бен Кутб ад-Дин перевёл название «Кабус» и «Марцбан» с персидского; , который занимал должности нишанджи, дефтердара и казначея при дворе Сулеймана, написал для него произведение в прозе под названием «Канз аль-Кубард» и, в частности, «Хуршидим», стихотворный роман, рукописи которого существуют в Стамбуле, Лондоне и Париже, и который является ценным источником информации о бейлике.

Женой Сулеймана Шаха была Мутаххара — дочь султана Валада и внучка Руми. Ещё одной его женой была дочь родственника, Умура б. Савджи Гермиянли.

Якуб II 

Известно о наличии у Сулеймана Шаха троих сыновей: Якуб, Хидр и Ильяс. Матерью Якуба была дочь Умура, матерью двоих других — Мутаххара. Потомки Мутаххары занимали видное положение среди последователей Руми. А преемником Сулеймана Шаха после его смерти в 1387 году стал Якуб-бей II, которого в надписях на построенных им зданиях звали Якуб Челеби. Царствование Якуба было беспокойным и опасным. В начале правления Якуб по примеру отца придерживался дружбы с османами. Во время войны Мурада I на Балканах Якуб послал в его армию войско из Гермияна, которое сражалось в 1389 году в битве на Косовом поле. Однако когда Мурад I погиб в битве, Якуб решил забрать землю, отданную Сулейманом Шахом османам в качестве приданого Девлетшах-хатун. Якуб заключил союз с Кади Бурханеддином, Алаэддином Караманидом, Исой Айдыноглу, эмирами Сарухана, Ментеше и Хамида и выступил против мужа сестры, Баязида I. Однако османский султан, одержав в 1390 году верх над эмирами, заключил в тюрьму Якуба в крепость Ипсала и захватил бейлик. Таким образом, в 1390 году все земли бейлика Гермиян перешли под власть османов. После девяти лет в плену Якубу удалось сбежать в Дамаск и в 1399 году он присоединился к Тамерлану. Во время битвы при Анкаре именно он указал Тамерлану на Баязида на поле битвы, чем способствовал пленению султана.

После победы у Анкары в 1402 году Тамерлан разделил Османскую империю. Он восстановил все бейлики, а остальную территорию империи разделил на три части, в Анатолии правили Мехмед Челеби и Иса Челеби. Якуб получил бейлик вместе с городами, которые были отданы его сестре в качестве приданого. Между сыновьями Баязида началась междоусобная война за трон. В первые годы междуцарствия Якуб-бей занял позицию против всех османских принцев, но позже примкнул к Исе Челеби. Мехмед Челеби смог победить их в битве под Смирной, после чего Якуб поддержал Мехмеда Челеби, возможно — сына своей сестры. Мехмед Караманид воспользовался возможностью в этот неспокойный период расширить свои территории, в 1410/11 году напал на земли Гермияна, осадил Кютахью и захватил её, Якуб второй раз лишился эмирата. Однако в 1413 году Мехмед Караманид выступил против Мехмеда Челеби, но был побеждён. Таким образом, через два с половиной года изгнания Якуб восстановил свой эмират и начал править под покровительством Османской империи.

Последний раз Якуб выступил против османов уже после смерти Мехмеда Челеби, однако вскоре предпочёл признать законность правления Мурада. В 1427/28/29 году он решил завещать эмират Мураду II. После смерти Якуба Мурад II захватил Гермиян и преобразовал его в санджак.

Административное устройство и культурная жизнь

Управление 
Организация бейлика в начале XIV века была аналогична организации других современных туркменских эмиратов в Анатолии. Административная система бейлика была продолжением сельджукской организации. Члены семьи Якуба управляли от его имени различными частями захваченных территорий от его имени, но главным был он. Беи Гермияногуллары называли себя эмирами, султанами, маликами. Современники не оставили описаний дворца Гермияногуллары, но поздние авторы полагали, что дворец в Кютахье был построен в период существования бейлика. Эвлия Челеби описывал дворец как большое место с 360 комнатами, диванами, банями и большим садом. По словам аль-Умара у Якуба были эмиры, визиры, кади, клерки и рабы. Во время правления Якуба II его дворец был научным и культурным центром. В бейлике существовал нишанджи (канцлер) и дефтердар (казначей). При Якубе II эти должности совмещал Мустафа Шейхоглу, известный поэт того времени, написавший Хуршиднаме.

Командиры армии бейлика назывались субаши. В источниках упоминаются имена командиров, таких как Айдыноглу Мехмед-бей, Озбек Субаши и Хисар-бей.

Экономика 
Общинная система землепользования в бейлике была унаследована от сельджуков. В бейлике было развитое сельское хозяйство и промыслы. Например, известно, что бейлик славился производством хлопчатобумажных тканей. Во время свадьбы в 1381 году среди подарков османам была отправлена ткань из Денизли, аль-Умари тоже упоминал одежды из красного гермиянского атласа. Различные товары, особенно лошади и рис, перевозились по Мендересу. В бейлике находилось месторождение серебра. Интенсивная торговля шла между Бурсой и Кютахьей, поскольку товары иностранного происхождения, поступающие через Эгейское море и из внутренних районов Малой Азии, ввозились в Бурсу через Кютахью. Кочевники в районе Кютахьи производили различные товары животного происхождения.

Культура 
В княжестве процветала литературная и научная деятельность, поощряемая правителями. Множество творивших в это время в Кютахье авторов способствовали формированию и развитию османского литературного языка. Якуб II был учёным принцем, известным своей щедростью и покровительством учёных людей. Шейхоглу, Садреддин Мустафа, Шейх Синан, Ахмеди, Ахмед-и-Даи происходили и выросли в этом регионе. , который в своих касыдах прославлял добродетели покровителя, Шейхоглу сделал переводы по просьбе Сулеймана, Шейх Синан был учителем и врачом Якуба II, Ахмеди начал писать «Искендернаме» для Сулеймана Шаха. Поскольку эти авторы позже перешли к османам, можно утверждать, что Гермиян занимал важное место в рождении турецкой литературы XV века, формировании научной и культурной жизни Османской империи.

В медресе Ваджидие, которое было построено в 1314 году, преподавались курсы астрономии, а также исламские науки. Медресе было построено в 1314 году и называлось медресе Демиркапы или медресе Гермияноглу. В этом медресе преподавал Абдулваджид, после смерти которого в 1434 году медресе получило название Ваджидие или медресе Моллы Абдулваджида. Кроме Ваджидие в бейлике было построено ещё три медресе: Балабание (Nallı-Balaban Paşa Medresesi), Якуба-бея и . Балабание датируется временами существования бейлика по архитектурным особенностям, точное время постройки и имя того, кто его построил, неизвестны. Медресе Якуба-бея построено последним правителем бейлика, Якубом II, в 1411/12 году. Медресе Исхака Факиха построено Исхаком Факихом в составе крупного комплекса, включающего мечеть, фонтан, гробницу и библиотеку.

В Кютахье, Денизли, Сандыклы, Афьонкарахисаре (Afyon’da Kubbeli cami) и Куле были построены мечети. Сохранились тюрбе беев Гермияна. Были построены крепости в Кютахье, Куршунлу, Пекмезпазары.

Список правителей

Семейные связи Гермияногуллары

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анатолийские бейлики
 
Тюркские династии